Buchwiesengraben ist ein Gewässername:

 Buchwiesengraben (Eckbach), rechter Zufluss des Eckbachs oder Heubachs (zur Fils) nach Heiningen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Buchwiesengraben (Ilgentalgraben), rechter Zufluss des Ilgentalgrabens (zum Krummbach, zur Ablach) bei Boll, Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Buchwiesengraben (Prühlbach), linker Zufluss des Prühlbachs (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) gegenüber der Ziegelmühle, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Buchwiesengraben (Rebmannsweihergraben), linker Zufluss des Rebmannsweihergrabens (zur Radolfzeller Aach) bei Friedingen, Stadt Singen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Buchwiesengraben (Scherzach), rechter Zufluss der Scherzach nach Ritteln, Gemeinde Grünkraut, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg